Il doppio del torneo di tennis Melbourne Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale John Sadri e Tim Wilkison 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)
 Vitas Gerulaitis /  Butch Walts (semifinali)

 Rod Frawley /  Francisco González (quarti di finale)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Indoor 1980